Barrhead – cittadina dell'Alberta, Canada
 Barrhead – villaggio dell'Ontario, Canada
 Barrhead – cittadina della Scozia